Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier III, se dispute du 21 au .

Anabel Medina Garrigues remporte le simple dames. En finale, elle bat Amélie Mauresmo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yan Zi et Zheng Jie.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Strasbourg
Tennis en France en 2007
Tennis en mai 2007